Зов (фильм, 1939) — фильм Сохраба Моди
 Зов (фильм, 1949) — фильм Йозефа фон Баку
 Зов (фильм, 1979) — фильм Гугули Мгеладзе
 Зов (фильм, 1993) — фильм Оруджа Курбанова
 Зов (фильм, 2000) — фильм Ричарда Цезаря